Emu Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Emu Bay (ort), South Australia, Kangaroo Island, 
 Emu Bay (vik i Australien, Tasmanien), 

Robotskapade Australienförgreningar